Sophie et Compagnie  est le  de la série Sophie de Jidéhem, Vicq et Mittéï, paru en 1984. Il reprend six histoires courtes publiées pour la première fois dans le journal Spirou entre 1979 et 1982 :
Hips, La Rolls de 38, La Fugue de Dorothée, Sophie et la Fête à Oscar, Les Chaussures de Happepognon et CRIC et SNIF.

Synopsis

Personnages

Historique

Annexes

Lien externe 

Album de Sophie
Album de bande dessinée sorti en 1984
Album Dupuis
Histoire de Sophie
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1979
Histoire publiée pour la première fois en 1982